Мото Гран-при Испании было 3-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам МотоGP 2009 года. Эта гонка прошла с 1 по 3 мая 2009 года на гоночной трассе автодрома Херес, Испания.

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе 250cc

Результаты в классе 125cc 

Испания